Кевенхюллер () — австрийский дворянский род, известный с XIV века. Известные представители:
 Кевенхюллер, Людвиг Андреас (1683—1744) — имперский полководец, фельдмаршал.
 Кевенхюллер, Рудольф (1844—1910) — австро-венгерский дипломат.
 Кевенхюллер, Франц Кристоф (1588—1650) — историограф императора Фердинанда II.